Мику может означать:
 Мику Хацунэ — японская виртуальная певица.
 Жоан Мику́ — французский футболист.
 Мику — прозвище футболиста Николаса Федора.
 Мику — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.

Составные фамилии 
 Мику-Клейн, Самуил (1745—1806) — румынский грекокатолический богослов, филолог, историк и философ, представитель так называемой Трансильванской школы.